Termenul „Medicus” se poate referi la:
medic

Nume de persoane
Dieter Medicus (n. 1929), jurist german
Dieter Medicus (n. 1957), jucător de hochei german
Franz Albrecht Medicus (1890–1967), jurist, SS-Sturmbannführer (maior)
Friedrich Medicus (1813–1893), pomolog german
Friedrich Ritter von Medicus (1847–1904), primar al localității Aschaffenburg
Fritz Medicus (1876–1956), filozof germano-elvețian
Ludwig Medicus (1847–1915), chimist și farmacist german
Margot Medicus (1940–2004), actriță austriacă

Opere
Medicus, roman de Noah Gordon
Index Medicus, listă bibliografică medicală, SUA

Vezi și
Friedrich Kasimir Medikus (1736–1808), botanist german.